David Robinson peut désigner :
 David Robinson (né en 1930), un critique de cinéma et écrivain britannique ;
 David Robinson (né en 1965), un ancien joueur de basket-ball américain ;
 David Robinson (né en 1969), un autre ancien joueur de basket-ball américain ;
 David Robinson (né en 1949), un batteur américain, membre des Modern Lovers et des Cars.

Voir aussi 
 David Robinson's Supreme Court, un jeu vidéo